Кирилл Максимович Родионов (; ) — белорусский футболист, защитник минского «Динамо». Выступает на правах аренды в «Ислочи».

Карьера

«Динамо» Минск 
Воспитанник минского «Динамо». В 2017 году стал выступать в дубле команды. В 2020 году тренировался с основной командой.

Аренда в «Смолевичи» 
В июле 2020 года отправился в аренду в «Смолевичи». Дебютировал за клуб в Высшей Лиге 10 июля 2020 года в матче против «Ислочи». В клубе первоначально стал игроком стартового состава, однако затем вторую половину оставшегося сезона футболист провёл на скамейке запасных. По окончании аренды вернулся в минское «Динамо».

Аренда в «Белшину» 
В марте 2021 года отправился в аренду в бобруйскую «Белшину». Дебютировал за клуб 18 апреля 2021 года в матче против пинской «Волны». Первым голом отличился 24 апреля 2021 года в матче против «Нафтана». Стал ключевым игроком команды. По итогу сезона стал серебряным призёром Первой Лиги и помог клубу вернуться в элитный дивизион. По окончании аренды вернулся в минский клуб. 

К сезону 2022 года готовился вместе с «Динамо». В феврале 2022 года снова отправился в аренду в «Белшину». Первый матч сыграл 2 апреля 2022 года против борисовского «БАТЭ». На протяжении всего сезона был одним из основных игроков бобруйского клуба, сыграв 26 матчей во всех турнирах, в основном выходя на поле в стартовом составе. По итогу сезона помог клубу закрепиться в Высшей Лиге. По окончании арендного соглашения покинул клуб.

Аренда в «Ислочь» 
В январе 2023 года футболист отправился на правах арендного соглашение в «Ислочь».

Примечания 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Смолевичи»
Игроки ФК «Белшина»